Angelsberg ist der Ortsname von

 Angelsberg (Fischbach), Ortschaft in der Gemeinde Fischbach, Kanton Mersch, Großherzogtum Luxemburg
 Angelsberg (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Angelsberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern